Дикгоф — німецьке прізвище.

Відомі предсатвники 
 Дикгоф Август-Вільгельм (1823—1894) — лютеранський богослов.
 Дикгоф Генріх Генріхович (1833—1911) — єпископ Євангелічно-лютеранської церкви.
 Едуард Дикгоф (1880—1949) — німецький шахіст і шаховий теоретик;
 Дикгоф-Деренталь Олександр Аркадійович — діяч російського визвольного руху, есер.
 Дикгоф Любов Юхимівна (1899—1969) — дружина Олександра Дикгоф-Деренталя та Бориса Савінкова.

Німецькі прізвища